Бланкефо́р-сюр-Брійола́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 55 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 212 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 491,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бланкефор-сюр-Брійоланс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бланкефор-сюр-Брійоланс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна